Vaitekūnas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Vaitekūnaitė (ledig)
 Vaitekūnienė (verheiratet)

Namensträger 

 Edmundas Vaitekūnas (* 1949), Pädagoge, Musiker und Anwalt
 Romasis Vaitekūnas, Jurist und Politiker
 Stasys Vaitekūnas (* 1941),  Geograph, Hochschullehrer und Politiker

Familienname
Litauischer Personenname